une popstar, ou pop star, est une vedette ou star de la musique pop.
 Popstar est un téléfilm américain sorti en 2005, réalisé par Richard Gabai.
 Popstar est un documentaire sorti en 1999, réalisé par Johannes Naber.
 Popstar est une planète, dans l'univers imaginaire du jeu vidéo Kirby.
 Popstars est une émission de télé réalité musicale, adaptée et diffusée notamment en France et en Allemagne.
 Popstars est une chanson du groupe Rooney.
 Popstar! est un magazine américain pour adolescents.
Popstar était le nom du premier EP de l'auteure-compositrice-interprète FLORAA (Silver Catalano).